Heilig Grafkapel (Eeklo)
Heilig Grafkapel (Meerhout)
Heilig Grafkapel (Neerkanne)